

Населені пункти та їхні частини
 Марково — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марково — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Марково — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марково — осада в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марково — осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марково — осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства

Марково — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Марково — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Марково — село, Кетовський район, Курганська область
 Марково — селище, Кетовський район, Курганська область
 Марково — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Марково — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Марково — присілок, Оршанський район, Марій Ел

Примітки